Конгломерат ( — «скученный, уплотнённый») — соединение чего-нибудь разнородного, беспорядочная смесь, ассорти.

Имеет гипонимы:
 Конгломерат — осадочная горная порода, состоящая из окатанных обломков (гальки) различного состава, величины и формы, сцементированных глиной, известью, кремнезёмом и др. Образуется в результате размыва и переотложения более древних горных пород.
 Конгломерат — тип компании, юридического лица.
 Конгломерат — механическое соединение разнородных частей и предметов.
  — в теории множеств совокупность классов, также как класс является совокупностью множеств.

См. также